Vektor eller Vector kan syfta på:

 Vektor (matematik) – matematiska storheter som har både storlek (magnitud) och riktning 
 Vektorrum – en mängd med en linjär struktur
 Pseudovektor –  inom vektoralgebra en vektor vars tecken ändras vid skifte mellan höger- och vänsterorienterat koordinatsystem
 Vektor (datavetenskap) – inom datavetenskapen med flera underbetydelser 
 Vektorgrafik – geometriska primitiver, såsom punkter, linjer, cirklar och dylikt, som tillsammans beskriver en bild
 Vektor (epidemiologi) – i medicin en organism som är smittbärare men inte själv framkallar sjukdomsförloppet
 Vektor (genteknik) – inom genteknik och molekylärbiologi ett redskap för att föra in DNA i levande celler

Vector
 Vector (biltillverkare) – en amerikansk sportbilstillverkare
 Vector the Crocodile – en figur i tv-spelserien Sonic the Hedgehog